Jeschow bezeichnet
eine Gemeinde in Tschechien, siehe Ježov nad Želivkou
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Ježovy

Jeschow ist der Familienname folgender Personen
 Denis Igorewitsch Jeschow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Ilja Igorewitsch Jeschow (* 1987), russischer Eishockeytorwart
 Nikolai Iwanowitsch Jeschow (1895–1940), Chef der sowjetischen Geheimpolizei NKWD und zentrale Figur der stalinistischen „Säuberungen“
 Roman Wladimirowitsch Jeschow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Walentin Iwanowitsch Jeschow (1921–2004), sowjetischer Drehbuchautor